Oserne (ukrainisch ; russische Entsprechung Osernoje/Озерное, Osjornoje/Озёрное oder Osjornyj/Озёрный) ist der Name folgender Orte in der Ukraine, Russland und Kasachstan:

Ukraine:
 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Oserne
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Dschankoj, siehe Oserne (Dschankoj)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, siehe Oserne (Kupjansk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Oserne (Kramatorsk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Petropawliwka, siehe Oserne (Petropawliwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Schyroke, siehe Oserne (Schyroke)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Jahotyn, siehe Oserne (Jahotyn)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw, siehe Oserne (Mykolajiw)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Ismajil, siehe Oserne (Ismajil)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja, siehe Oserne (Lochwyzja)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Oserne (Melitopol)
 Dorf in der Stadt Sewastopol, Rajon Balaklawa, siehe Oserne (Sewastopol)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Oserne (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez, siehe Oserne (Koselez)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel, siehe Oserne (Kowel)
 Siedlung in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Oserne (Skadowsk)
 Siedlung in der Oblast Sumy, Rajon Nedryhajliw, siehe Oserne (Nedryhajliw)
 Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Oratiw, siehe Oserne (Oratiw)

 ehemaliger Name des Dorfes Luka in der Westukraine zwischen 1965 und 2001

Russland:
 Osjornoje (Altai, Maima), Dorf im Rajon Maima, Republik Altai
 Osjornoje (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad (Groß Barthen, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Osjornoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk), untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad (Alt Lubönen, 1938–1945 Friedenswalde, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Osjornoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (Neu Lappönen, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Osjornoje (Leningrad), Siedlung in der Oblast Leningrad
 Osjornoje (Magadan), Ort in der Oblast Magadan
 Osjornoje (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow
 Osjornoje (Stawropol), Dorf in der Region Stawropol

Kasachstan:
 Dorf in Nordkasachstan, Rajon Tainschinski, siehe Osjornoje (Nordkasachstan)